BSG steht für:

 Bahnschutzgesellschaft mbH, siehe DB Sicherheit GmbH der Deutschen Bahn AG
 Battlestar Galactica, eine Fernsehserie
 Bayerische Schiffbaugesellschaft, Werft in Erlenbach am Main
 Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz, Hamburg
 Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik
 Berliner Schachgesellschaft
 Berliner-Synchron-Gesellschaft
 Bernische Systematische Gesetzessammlung
 Besonderes Schutzgebiet
 Betriebssportgemeinschaft
 Benedikt-Stattler-Gymnasium Bad Kötzting, Gymnasium in Bad Kötzting (Landkreis Cham)
 Bibliographie der Schweizergeschichte
 Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft
 Blassportgruppe, Ensemble aus Speyer
 Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit, ein medizinischer Messwert
 Bordnetzsteuergerät, ein Komfort-Steuergerät in Fahrzeugen auf VW-Basis
 Brandenburgische Schlösser GmbH
 Bremer Schachgesellschaft von 1877, ein Schachverein
 Bund der Schweizer in Grossdeutschland, eine Organisation von Auslandschweizern im Dritten Reich
 Bundessozialgericht in Kassel

BSg steht für:
 Streckennummer der Bahnstrecke Annaberg-Buchholz–Schwarzenberg

bsg steht für:
 Bashkardi (ISO-639-3-Code), südwest-iranische Sprache

Abkürzung